Новогреческое название — фи́та .
В древнегреческом звучала как придыхательный , потом перешла в .

Кириллическая фита 
В дореволюционной орфографии русского языка заимствованные из греческого слова с тетой передавались через фиту (например,  как «Ѳивы»,  как «орѳографія»,  как «Ѳессалія»).

Применение 
 Во всемирной фонетической транскрипции (Международный фонетический алфавит) греческая буква тета изображает глухой зубной щелевой согласный звук. В прошлом для этой цели использовался знак þ.
 Символ используется для обозначения температуры в физике, в частности, характеристической температуры Дебая.
 Этой буквой обозначается зенитный угол в сферической системе координат.
 В электромеханике данной буквой обозначается угол нагрузки синхронного электродвигателя.
 В сопромате этой буквой обозначаются углы поворота прогибающейся под нагрузкой балки.
 Один из ритмов ЭЭГ в медицине — тета-ритм.
 Прописная буква обозначает параметр расширения во внутренней баллистике.
 В саентологии греческое слово тета (и буква Θ) используется в качестве символа, обозначающего мысль как «энергию».
 В теории анализа сложности алгоритмов обозначает временную сложность алгоритма.
 В линейной алгебре является одним из обозначений нулевой матрицы.
 В O-нотации обозначает функцию, асимптотически эквивалентную заданной.
 В математике существует Тета-функция.
 В коллоидной химии обозначается площадь поверхности адсорбента, занятая молекулами ПАВ.

Примечания

Ссылки